

Терміни 
 Експансія — філософський та соціальний термін, що має значення «розширення», «розповсюдження».
 Експансія — гіпероператор у математиці.
 Економічна експансія — урядова політика у сфері бюджету та оподаткування, що передбачає збільшення державних видатків.

Книжки та кінематограф 
 «Експансія» (1984—1990) — серія з трьох романів російського письменника Юліана Семенова про радянського розвідника Штірліца.
 «Експансія» () (2011—2022) — серія науково-фантастичних літературних романів Джеймса С. А. Корі, що є творчим псевдонімом двох авторів: Деніела Ебрахема і Тая Френка.
 «Експансія» (2015—2022) — американський телесеріал у жанрі космічної науково-військової фантастики, заснований на однойменній серії романів Джеймса Корі.

Примітки